Рейс 511 может иметь следующие значения:
 Рейс 511 Československé aerolinie
 28 марта 1961 года
 12 июля 1961 года